John J. Boland (1875-1956), cofondatore dell'American Steamship Company
 John Boland (1944-2000), politico irlandese
 John Boland (1913-1976), scrittore britannico
 John Pius Boland (1870-1958), membro del parlamento e tennista britannico
 John P. Boland (sacerdote) (m. 1968), presbitero e sindacalista statunitense
 J. Kevin Boland (n. 1935), vescovo cattolico, diocesi di Savannah, Georgia